България участва на зимните олимпийски игри в Калгари през 1988 година, като това е дванадесетата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път страната участва в бобслея и спортните шейни.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Биатлон 
Мъже

Мъже 4 x 7.5 км щафета

 1 Наказателна обиколка от 150 метра за пропусната мишена
 2 Една минута добавено време за пропуск.

Бобслей

Ски бягане 
Мъже

 C = класически стил, F = свободен стил

Мъже 4 × 10 км щафета

Фигурно пързаляне 
Мъже

Жени

Спортни шейни 
Двойки мъже

Жени

Ски скокове

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1988, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри